

События 
 Воспользовавшись поражением Бану Каси у Клавихо, эмир Кордовы Мухаммад I посылает войска против Верхней Границы.
 Войска Мухаммада I вторгаются в Наварру и громят наваррскую армию. В плен к мусульманам попадает сын короля Гарсии I Иньигеса — Фортун Гарсес.
 Аббасидский халифат вместе с павликианами начал наступление на Византийскую империю, которая продлится до 863.

Русь
 Поход русов на Царьград. 18 июня русы на 360 кораблях осадили Константинополь, но 25 июня сняли осаду и ушли домой.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 860 году

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 860 году
 Этельбальд — англосаксонский король Уэссекса.
 Около 860 — Гостомысл, легендарный старейшина ильменских словен.

См. также

Примечания